Antonín Šindelář – calciatore cecoslovacco
 Martin Šindelář – calciatore ceco
 Matthias Sindelar – calciatore austriaco